Соревнования по гигантскому слалому в горнолыжном спорте среди женщин на зимних Олимпийских играх 2010 прошли 24 и 25 февраля. Соревнования должны были быть проведены в Уистлер Криксайд 24 февраля с 10:00 до 11:45 (первая попытка) и с 13:15 до 14:30 (вторая попытка) по местному времени (UTC-8). Несмотря на сильный туман на верхних участках трассы, первая попытка была проведена согласно расписанию. Однако вторая попытка из-за ещё более сгустившегося тумана несколько раз переносилась на более позднее время. В итоге в 15:00 по местному времени вторая попытка была перенесена на следующий день из-за приближающейся темноты. Температура воздуха во время первой попытки -1,4…+0,6°С. Небольшой снег, снег на трассе мокрый. Температура воздуха во время второй попытки -2…+1°С. Облачно, снег на трассе мягкий.

Олимпийская чемпионка Турина-2006 в этой дисциплине Джулия Манкусо и серебряный призёр Таня Поутиайнен выступали в Ванкувере. Манкусо неудачно выступила в первой попытке, и, даже несмотря на то, что во второй попытке она показала третий результат, не смогла подняться выше итогового 8-го места. Поутиайнен заняла 13-е место.

Линдси Вонн, стартовавшая в первой попытке 17-й, первой из горнолыжниц вылетела с трассы. Сразу за ней стартовала Джулия Манкусо (из-за большого количества участниц горнолыжницы стартовали без пауз, сразу после финиша предыдущей участницы), но из-за падения Вонн она была остановлена судьями прямо на трассе и ей пришлось стартовать заново позже, 31-й по счёту. После обследования выяснилось, что у Вонн сломан мизинец на правой руке. Через 2 дня Вонн всё же вышла на трассу слалома, но не сумела финишировать в первой попытке.

20-летняя Виктория Ребенсбург стала второй немкой, выигравшей гигантский слалом на Олимпийских играх. Первой была Осси Райхерт в 1956 году в Кортина-д'Ампеццо. При этом ни в одной из попыток Ребенсбург не попала в 5-ку лучших по чистому времени — она была шестой в первой попытке и седьмой во второй.

Словенка Тина Мазе выиграла своё второе серебро в Ванкувере, а австрийка Элизабет Гёргль — вторую бронзу.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный протокол женского гигантского слалома на Олимпиаде-2010